Такуанды, или секуторы (), — род лучепёрых рыб семейства сребробрюшковых (Leiognathidae) отряда окунеобразных. Распространены в Индо-Тихоокеанской области. Максимальная длина тела представителей разных видов варьирует от 6,4 до 11,3 см.

Описание 
Тело очень или умеренно высокое, дисковидной или овальной формы, сжато с боков, покрыто циклоидной чешуёй. На груди и щеках чешуя есть или отсутствует. Вентральный профиль тела более выпуклый, чем дорсальный. Рот маленький, сильно выдвижной; при открытии вытягивается вверх. При закрытом рте нижняя челюсть располагается под углом от 85° до 90° к продольной оси тела. Зубы мелкие и слабые, нет клыковидных зубов.

Классификация
В составе рода выделяют семь видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Сребробрюшковые